Federgabel bezeichnet folgende, gefederte Bauteile an Zweirädern:
 Federgabel (Fahrrad)
 Federgabel (Motorrad)
 Motorradgabel